Unterwegs steht für:

 Unterwegs (Tschechow), eine Erzählung von Anton Tschechow aus dem Jahr 1886
 Unterwegs, Roman von Jack Kerouac aus dem Jahr 1957
 Unterwegs (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2004
 Unterwegs (Zeitschrift), DDR-Reisemagazin
 Unterwegs (Reinhard-Mey-Album), Album von Reinhard Mey aus dem Jahr 1978
 Unterwegs (Yvonne-Catterfeld-Album), Album von Yvonne Catterfeld aus dem Jahr 2005
 Unterwegs (Lesebuch), Lesebuchreihe für den Deutschunterricht

Siehe auch: